Gneu Corneli Escipió Hispal (en llatí Cnaeus Cornelius Scipio Hispallus) va ser un magistrat romà, fill de Gneu Corneli Escipió Hispà. Formava part de la gens Cornèlia i era de la família dels Escipió, d'origen patrici.

En parla Valeri Màxim que assenyala que va ser nomenat governador (propretor) a una de les províncies d'Hispània (no s'indica l'any però havia de ser a la segona meitat del ) però finalment el senat va revocar el nomenament i li va prohibir anar a la província a causa de la vida desordenada que havia portat anteriorment. Probablement havia estat pretor.

Referències 

Governadors romans d'Hispània
Escipio Hispal, Gneu Corneli Governador